Николай Максимович Сытый (05.05.1907, Москва — 26.05.1969, Кривой Рог) — советский учёный-химик, лауреат Ленинской премии (1962).

Окончил Прилуцкую кооперативную профессиональную школу (1926) и Киевский товароведческий институт (1931). С 1931 по 1941 год работал в Украинском институте советской торговли на кафедре химии ассистентом, старшим преподавателем, и. о. доцента.

После начала войны эвакуировался в г. Фрунзе. Там с 1941 по 1946 год работал в Киргизском филиале АН СССР: научный сотрудник, зав. спец. лабораторией, и. о. директора Химического института.
Установил возможность детонации винтовочных пироксилиновых порохов при добавлении к ним воды. Это позволило ранее сжигавшиеся пороховые отходы использовать в качестве взрывчатых веществ при проведении земляных работ на строительстве гидроэлектростанций (Аламединская ГЭС — 1-я и 2-я очереди, Токмакская ГЭС), выполнить работы по выпрямлению русла реки Чу, что обеспечило нормальную эксплуатацию Чумышской дамбы, а также Атбашинского и Георгиевского ирригационных каналов. За это награждён орденами «Знак Почёта» (1945) и Красной Звезды (1946).

В 1946—1956 годах зав. спецлабораторией Института математики АН УССР, старший научный сотрудник Института чёрной металлургии АН УССР. В 1946 году защитил диссертацию на степень кандидата технических наук.

В 1957 году приглашён в экспедиционный отряд подводных и гидротехнических работ Днепровского речного пароходства в качестве научного консультанта при ведении взрывных работ с использованием отходов пироксилиновых порохов. Указанным методом выполнены переходы газопровода Шебелинка — Днепропетровск через реки Днепр и Самару, переход Шебелинка — станция Шебелинка в пойме реки Северный Донец, переход газопровода Днепропетровск — Запорожье. В составе группы исполнителей этих работ отмечен Ленинской премией (А. А. Дерибас, В. М. Кузнецов, М. М. Лаврентьев, Г. С. Мигиренко, Н. М. Сытый).

Умер 26.05.1969 в Кривом Роге. Похоронен на Зверинецком кладбище (8 участок).

Сочинения:
 Опыт разработки подводных траншей взрывным методом [Текст]. — Москва : [б. и.], 1962. — 24 с. : ил.; 20 см.
 Применение суррогатов взрывчатых веществ и отходов пироксилиновых (винтовочных) порохов в народном хозяйстве [Текст] : Посвящается 20-летию Киргиз. ССР / Н. М. Сытый, канд. техн. наук ; Киргиз. филиал Акад. наук СССР. Хим. ин-т. — Фрунзе ; Токмак : Токмакск. гор. тип. Полиграфупр. Киргиз. ССР, 1946. — 46 с.; 21 см.
 Использование пороховых отходов на земляных работах [Текст] / Н. М. Сытый, М. Н. Константинов, С. П. Петров ; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т математики. — Киев : тип. Изд-ва АН УССР, 1949. — 27 с. : ил.; 21 см.

Дочь — Галина (1940 г.р.), кандидат физико-математических наук (1965).

Химики СССР
Похороненные на Зверинецком кладбище